Fasolasuchus es un género de rauisuquios. Sus fósiles han sido hallados en Argentina y datan de la etapa del Rhaetiense del Triásico Superior, lo que lo hace uno de los últimos rauisuquios que existieron antes de que el orden entero se extinguiera al final del Triásico.

Toponimia 

El nombre genérico fue dedicado a Tomás H. Fasola, quien halló el espécimen y colaborara en las expediciones de Bonaparte al Triásico de Argentina.

Genaralidades 

Es muy probable que sea el miembro de mayor tamaño de Rauisuchia, con una longitud estimada de entre 8 a 10 metros, incluso mayor que el prestosúquido Saurosuchus de 7 metros de largo. Esto haría a Fasolasuchus el mayor depredador terrestre que haya existido, hasta la aparición de los grandes dinosaurios carnívoros. Como Saurosuchus, tenía una única fila de osteodermos caudales, algo inusual entre los rauisuquios. También tenía una articulación hiposfeno-hipántrica que le daba a la columna vertebral mayor rigidez. Esta característica ha sido vista en varios otros rauisuquios como Postosuchus así como los dinosaurios saurisquios.

Filogenia 
Cladograma según un estudio de Nesbitt en 2011:

Referencias

Enlaces externos 

 Fasolasuchus en Paleobiology Database

Rauisuchia
Megafauna
Fósiles de Argentina
Fósiles del Triásico